Тюрюш (Тюрюшбаш) — река в России, протекает в Республике Башкортостан. Устье реки находится в 77 км по левому берегу реки Чермасан. Длина реки составляет 35 км, площадь водосборного бассейна — 210 км².

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России, относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Белая от города Уфа до города Бирск, речной подбассейн реки — Белая. Речной бассейн реки — Кама.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 10010201512111100025316
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 111102531
 Код бассейна — 10.01.02.015
 Номер тома по ГИ — 11
 Выпуск по ГИ — 1

Примечания 

Реки Башкортостана
Притоки Чермасана